Die Abkürzung PICC steht für:

 People’s Insurance Company of China, ein chinesisches Versicherungsunternehmen
 Peripherally Inserted Central Catheter (auch PICC line), eine Alternative zum klassischen zentralen Venenkatheter (mit peripherem Eintritt in den Körper), siehe PICC-Katheter
 Principles of International Commercial Contracts, engl. für Grundregeln für internationale Handelsverträge, siehe UNIDROIT Grundregeln für internationale Handelsverträge 
 Proximity Integrated Circuit Card, engl. für eine kontaktlose Chipkarte nach ISO/IEC 14443

Siehe auch:
 PIC
 PIK
 Pick

Abkürzung